Tristan și Isolda  se poate referi la:

 Legendă
 Tristan și Isolda – legendă istorică din Evul Mediu

 Muzică
 1865 Tristan și Isolda (Tristan und Isolde) – operă de Richard Wagner

 Film
 2005 Tristan & Isolde film de coproducție germano-britano-cehă, regia Kevin Reynolds